Klass: Elu Pärast (2010) – estoński miniserial ukazujący dalsze losy bohaterów filmu Nasza klasa. Serial składa się z 7 odcinków, każdy trwa niemal godzinę i skupia się na jednej postaci.

Obsada 
 Vallo Kirs jako Kaspar
 Paula Solvak jako Thea
 Joonas Paas jako Toomas
 Laura Peterson jako Ingrid
 Triin Tenso jako Kerli
 Erik Ruus jako Väino
 Margus Prangel jako Margus
 Laine Mägi jako Laine
 Virgo Ernits jako Tiit
 Kadi Metsla jako Kati
 Märt Meos	jako detektyw Neeme
 Leila Säälik jako babcia Kaspara

Fabuła 
Po masakrze w szkole ukazane są relacje i dalsze wydarzenia wywołane przez autorów strzelaniny. Kerli zmienia swój wygląd i stara się być lepszą osobą. Rodzice zabitych nastolatków winę upatrują w Margusie (ojcu Joosepa), który przeżywa kryzys małżeński, a także musi przygotować się na pogrzeb syna. Thea trafia do szpitala po postrzeleniu, z kolei wychowawczyni Laine popada w depresję. Toomas porusza się na wózku inwalidzkim i nie może się z tym pogodzić, natomiast prawniczka Ingrid ma pomóc Kasparowi w sądzie.

Spis odcinków 

Miniseriale telewizyjne
Estońskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2010